Hanno partecipato 39 atlete; si è svolto un turno preliminare per ridurre le atlete a 32.

Medaglie

Risultati

Preliminari

Tabellone

Scherma ai Giochi della XXIX Olimpiade